GA:
 Google Analytics — сервис для сбора статистики от компании Google;
 Ga — символ химического элемента галлия под номером 31.
 Генетический алгоритм -  эвристический алгоритм поиска.
 GA — почтовый код штата Джорджия.